Orašac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Novi Travnik
 Orašac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Orašac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Prozor-Rama
 Orašac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Bihać
 Orašac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Visoko

 Orašac – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Dubrownik
 Orašac – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Aranđelovac
 Orašac – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Obrenovac
 Orašac – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Orašac – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Orašac – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Šabac